A El Clásico (catalană: El Clàssic, în ) este un derbi între cele mai puternice echipe ale Spaniei, Real Madrid CF și FC Barcelona. Real Madrid a câștigat duelul de 101 de ori, FC Barcelona de 97 de ori și s-a terminat egal de 51 de ori. Pe plan european, Real Madrid a câștigat de 14 ori Liga Campionilor UEFA (record), Cupa UEFA de două ori și Supercupa Europei de 5 ori. FC Barcelona a câștigat de 5 ori Liga Campionilor UEFA, Cupa Cupelor UEFA de patru ori, Cupa Orașelor și Târguri de 3 ori și Supercupa Europei de 5 ori. Real Madrid deține în palmares 21 trofee europene, în timp ce FC Barcelona 15. Împreună dețin 35 trofee europene. Real Madrid a câștigat 35 de titluri în La Liga, iar FC Barcelona 26 de titluri.

Meciuri în campionat

Rezultate directe 
Actualizat la 8 iunie 2019

Recorduri

Cele mai mari victorii (5+ goluri)

Cele mai lungi serii

Cele mai multe victorii consecutive

Cele mai multe remize consecutive

Cele mai multe meciuri consecutive fără remiză

Cele mai multe meciuri fără înfrângere

Cele mai multe meciuri în campionat fără înfrângere

Cele mai multe meciuri consecutive fără a încasa gol

Cele mai multe meciuri consecutive marcând goluri 

Aldin reprezintă serii active în prezent.

Marcatori

Topul marcatorilor all-time

Cele mai multe goluri de un jucător într-un meci

Goluri consecutive marcate de un jucător

Cele mai multe apariții ale unui jucător

Fotbaliști care au jucat la ambele echipe 
  Luciano Lizarraga(de la Barça la Real) (1902)
  Alfonso Albéniz  (de la Real la Barça) (1905)
  Charles Wallace (de la Barça la Real) (1906)
  José Quirante (de la Barça la Real) (1906)
  Alfonso Albéniz (de la Barça la Real) (1911)
  Arsenio Comamala (de la Barça la Real) (1911)
  Walter Rozitsky (de la Barça la Real) (1913)
  Ricardo Zamora (de la Barça la Espanyol la Real) (1930)
  Josep Samitier (de la Barça la Real) (1932)
  Hilario (de la Real la Valencia la Barça) (1939)
  Alfonso Navarro (de la Barça la Real) (1950)
  Justo Tejada (de la Barça la Real) (1961)
  Jesús María Pereda (de la Real la Real Valladolid la Sevilla la Barça) (1961)
  Evaristo de Macedo (de la Barça la Real) (1962)
  Fernand Goyvaerts (de la Barça la Real) (1965)
  Lucien Muller (de la Real la Barça) (1965)
  Lorenzo Amador (de la Real la Hércules la Barça) (1980)
  Bernd Schuster (de la Barça la Real) (1988)
  Luis Milla (de la Barça la Real) (1990)
  Gheorghe Hagi (de la Real la Brescia la Barça) (1994)
  Fernando ”Nando” Muñoz (de la Barça la Real) (1992)
  Julen Lopetegui (de la Real la Logroñés la Barça) (1994)
  Michael Laudrup (de la Barça la Real) (1994)
  Robert Prosinečki (de la Real la Real Oviedo la Barça) (1995)
  Miquel Soler (de la Barça la Sevilla la Real) (1995)
  Luis Enrique (de la Real la Barça) (1996)
  Daniel García Lara (de la Real la RCD Mallorca la Barça) (1999)
  Luís Figo (de la Barça la Real) (2000)
  Albert Celades (de la Barça la Celta Vigo la Real) (2000)
  Alfonso Pérez (de la Real la Real Betis la Barça) (2000)
  Ronaldo (de la Barça la Inter la Real) (2002)
  Samuel Eto'o (de la Real la RCD Mallorca la Barça) (2004)
  Ghimo Andreas (de la Barça la Real) (2007)

Tabelul transferurilor

Jucători români

Real Madrid 
 Gheorghe Hagi

FC Barcelona 
 Alexandru Marin
 Gheorghe Popescu (Căpitan între 1996 și 1997)
 Gheorghe Hagi

Palmares 
Rivalitatea reflectată în meciurile "El Clásico" se trage și de la faptul că Real Madrid și Barcelona sunt cele mai de succes cluburi de fotbal din Spania. După cum e prezentat mai jos, Real Madrid conduce în ”cursa” directă după numărul de titluri oficiale câștigate cu 87 de trofee la activ, în timp ce Barcelona a câștigat 86 de trofee. Ambele echipe au mai câștigat și alte trofee, totuși ele nu sunt incluse numărătoarea oficială întrucât sunt regionale sau ne-oficiale.

Referințe 

Fotbal în Spania
FC Barcelona
Real Madrid CF
Rivalități în fotbal
Derby